Streffing ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Streffing (* 1976), deutscher Schauspieler, Komiker und Sprecher
 Helga Streffing (* 1956), deutsche Schriftstellerin